Een Meso-Amerikaans balspel.
Een stad in de oudheid van Anatolië.
De schrijfwijze voor oelama in talen als het Engels, het Indonesisch en het Maleis.